Plaisted ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick W. Plaisted (1865–1943), US-amerikanischer Politiker
 Harris M. Plaisted (1828–1898), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur des Bundesstaates Maine (1881–1883)
 Ralph Plaisted (1927–2008), US-amerikanischer Abenteurer, der mit drei Gefährten und auf Schneemobilen am 19. April 1968 als wahrscheinlich Erster den Nordpol auf dem Landweg erreichte
 Trent Plaisted (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler